Рон Саттер (,  2 грудня 1963, Вікінг, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Сент-Луїс Блюз», «Квебек Нордікс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюїнс», «Сан-Хосе Шаркс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 1197 матчів у НХЛ, включаючи 104 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 10 ігор в її складі.

П'ятеро його братів в різний час виступали в НХЛ.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Тренери «Калгарі Флеймс»
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»